Сезон ФК «Черкаський Дніпро» 2014—2015 — останній сезон футбольного клубу «Черкаський Дніпро» у другій лізі та четвертий у футбольних змаганнях України професійних футбольних клубів.

Склад команди

Друга ліга 
Статистика гравців по кожному туру:

Легенда:
  — грав;
  — не грав;
  — грав до заміни (час заміни);
  — грав після заміни (час заміни);
 У дужках стовпчика Всього вказано кількість повних ігор (без замін).

Кубок України 
Статистика гравців по кожному туру:

Легенда:
  — грав;
  — не грав;
  — грав до заміни (час заміни);
  — грав після заміни (час заміни);
 У дужках стовпчика Всього вказано кількість повних ігор (без замін).

Трансфери

Друга ліга

Матчі

Турнірна таблиця 

|}

Кубок України

Матчі 

Легенда:

Бомбардири 

Сезони ФК «Черкаський Дніпро»
Українські футбольні клуби в сезоні 2014–2015
2014 у Черкаській області
2015 у Черкаській області